По́шлость:
 Пошлость — непристойность, скабрёзность, безвкусная и безнравственная грубость.
 Пошлость — вульгарность, низкопробность в духовном, нравственном отношении.
 Пошлость — банальность, плоская шутка.